Обюссон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Обюссон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез